Rui Lourenço de Távora ist der Name folgender Personen:

* Rui Lourenço de Távora (Marineoffizier, um 1490) (um 1490–1576), portugiesischer Marineoffizier, ernannter Vizekönig von Portugiesisch-Indien 
 Rui Lourenço de Távora (Marineoffizier, 1556) (1556–1616), portugiesischer Marineoffizier, Vizekönig von Portugiesisch-Indien